«Факел-М» — российский футбольный клуб из Воронежа. Фарм-клуб «Факела». Основан в 1961 году.

История 
Участник первенства России — в 1997 году, снялся по ходу турнира, проведя 17 матчей, занял 16-е место во 2-й зоне Третьей лиги, и сезонах 2020/21 (Первенство ПФЛ, группа 3) и 2021/22 (Второй дивизион ФНЛ, группа 3).

Участник любительского первенства России в III дивизионе (1996, 1998—2000, 2002—2006, 2010—2020) и турниров на региональном уровне.

В 2001 году в связи с участием «Факела» в чемпионате высшего дивизиона команда участвовала в новообразованном турнире дублёров.

В сезоне 2022/23 молодёжная команда «Факела» примет участие в М-Лиге.

Достижения 
 Победитель Кубка Федерации футбола Черноземья — 2010
 Бронзовый призёр первенства МОА Черноземье среди любительских футбольных клубов — 2010
 Финалист Кубка Федерации футбола Черноземья — 2012

Прежние названия 
 1961—1976 — «Труд-д»
 1977—1995, 1997, 1999, 2001, 2010 — «Факел-д»
 1996, 1998, 2000, 2004—2005 — «Факел-2»
 2002 — «Воронеж-2»
 2002—2003 — «Факел-Воронеж-2»
 2006 — «Факел-Стрела»
 2008 — «ВГАСУ-Факел»
 с 2011 — «Факел-М»

Название «Факел-Воронеж-2» в 2009 году также носила вторая команда клуба «Факел-Воронеж».

См. также 
 Факел-Воронеж
 Динамо (Воронеж)
 ФЦШ-73
 ФСА (футбольный клуб)
 Стрела (футбольный клуб, Воронеж)

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте ФНЛ-2
 История выступлений на klisf.info

Футбольные клубы Воронежа
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
ФК «Факел» Воронеж